Kuussuup Qeqertaa bezeichnet:
 Kuussuup Qeqertaa (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kuussuup Qeqertaa (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland